Сен-Прива́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Административный центр кантона Сен-Прива. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19237.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 105 км юго-восточнее Лиможа, в 30 км к юго-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1116 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 661 человека в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 467 были экономически активными, 194 — неактивными (показатель активности — 70,7 %, в 1999 году было 64,3 %). Из 467 активных работали 438 человек (243 мужчины и 195 женщин), безработных было 29 (17 мужчин и 12 женщин). Среди 194 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 72 — пенсионерами, 95 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез